Серафим Романович Кулачиков (псевдоним Элляй; 29 ноября 1904, на тер. будущего Амгинского наслега — 14 декабря 1976, Якутск) — якутский советский поэт, переводчик. Народный поэт Якутии.

Биография 
Творческую деятельность начал с 1924 года: переводил на якутский язык русские революционные песни.

1928 год — окончил Государственный институт журналистики (ГИЖ) при Наркомпросе РСФСР, работал в редакциях якутских газет.

1942—1944 гг. — участник боевых действий в период Великой Отечественной войны: в 1944 году был демобилизован после тяжёлого ранения.

С 1946 года член КПСС.

В 1955 году стал депутатом Верховного Совета ЯАССР.

1964 год — присвоено звание народного поэта Якутской АССР.

Похоронен в Якутске на Маганской горе.

Творчество 
Наряду с советско-идеологической тематикой использовал в своих произведениях мотивы устного народного творчества.
Одну из своих поэм («Прометей») посвятил Н. Г. Чернышевскому, который в 1871—1873 гг. находился в ссылке в городе Вилюйске. Следует отметить творческий интерес поэта к украинскому литературному наследию: об этом говорит поэма «Друг народа», повествующая о Павле Грабовском (1864—1902), которому отбываемое каторжное наказание было заменено ссылкой-поселением в «отдаленнейшие места Сибири»: в Якутской области (Вилюйск), а с 1896 года — в Якутске. Интересными также представляются с культурологической точки зрения переводы Кулачикова-Элляя отдельных произведений Тараса Шевченко.

Награды и премии 
 Был награждён орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта» и медалями.
 Лауреат премии Ленинского комсомола Якутии.

Память 
Его именем названа одна из улиц города Якутска и Чычымахская средняя школа Таттинского улуса.

Библиография 
 Чурумчуку. Сказка в стихах. [Перевод с якут. А. Кочеткова. Илл.: В. Запорожская]. — Якутск., Госиздат ЯАССР, 1946.
 Весенние напевы / [Стихи. Якутск]. — Якгиз, Якут. гос. тип. 1948. — 84 с.
 Стихотворения и поэмы. Автор. пер. с якут. [Послеслов. А. Лаврика]. — М.: «Сов. писатель», 1951. — ? с.
 Избранное [Стихи и поэмы] / Авториз. пер. с якут. — М., Гослитиздат, 1952. — 152 с.
 Счастье якута. Стихи и поэмы. [Пер. с якут.]. — Якутск. Якгиз, 1952. — 140 с.
 Чурумчуку. Сказка в стихах. [Перевод с якут. А. Кочеткова. Илл.: И. Шабанов]. — М., Детгиз, 1954. — 37 с.
 Чурумчуку. Сказка в стихах. [Перевод с якут. А. Кочеткова. Илл.: И. Шабанов]. — М., Детгиз, 1957. — 37 с.
 Песни якута [Стихи и поэмы. Пер. с якут.]. — М., Гослитиздат, 1957. — 470 с.
 Туйара (Поэма детям). [Для младш. школьного возраста. Перевод с якут. А. Ромова и Д. Виноградова. Илл.: Е. М. Шапошников]. — Якутск. Якут книгоиздат, 1961. — 31 с.
 Камень счастья. Стихи и поэмы [«Песня о камне счастья» и «Всходы на мерзлоие»]. Пер. с якут. [Илл.: Е. В. Ракузин]. — М., «Сов. Россия», 1967. — 56 с.
 Мой хомус. Стихи и поэмы [«Неугасимый мой огонь»]. Пер. с якут. С. Кузнецовой. [Илл.: С. А. Соколов]. — М., «Сов. писатель», 1974. — 127 с.
 Песня о Лене: Стихотворения и поэмы: Пер. с якут. / Элляй; [Худож. В. И. Александров]. — М.: Сов. Россия, 1988. — 125 с.

Труды, посвящённые творчеству поэта

Примечания

Ссылки 
 
 
 Элляй // Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. — 1975 (текст)

Миномётчики Великой Отечественной войны
Писатели России XX века
Якутские поэты
Поэты России
Поэты СССР
Переводчики СССР
Поэты-песенники России
Члены КПСС
Переводчики XX века
Народные поэты Якутии
Похороненные в Якутске